Die Abkürzung BGF kann stehen für:

 Bangui M’Poko International Airport, der internationale Flughafen von Bangui in der Zentralafrikanischen Republik (IATA-Flughafencode)
 Berufsgenossenschaft für Fahrzeughaltungen in Deutschland
 Betriebliche Gesundheitsförderung
 Bruno-Gröning-Freundeskreis
 Blackrock Global Funds, die Fondspalette der US-Investmentgesellschaft BlackRock
 Bootsgruppenfahrzeug, z. B. bei einer Rettungsorganisation mit Bootsgruppen (DLRG, Wasserwacht)
 Geschossfläche, ein Begriff aus dem Bau- und Planungsrecht
 Brutto-Grundfläche im Baugewerbe und nach DIN 277
 Budapesti Gazdasági Főiskola, die Wirtschaftshochschule Budapest
 Bewegung für gesellschaftlichen Fortschritt, eine politische Organisation in Deutschland
 Beschränkt gültiges Funkbetriebszeugnis zur Teilnahme am Mobilen Seefunkdienst auf UKW

BGF